Bauhaus može značiti:
 Bauhaus, škola za arhitekturu i primijenjenu umjetnost u Njemačkoj (1919. – 1933.)
 Bauhaus (glazbeni sastav), engleski post-punk i gothic rock sastav
 Bauhaus (tvrtka), njemačkošvicarska maloprodajna trgovina za građevinske i vrtne materijale
 8502 Bauhaus, asteroid asteroidnoga pojasa otkrivenoga 14. listopada 1990. godine
 Bauhaus (font), font
 Bauhaus Project, kompjuterski projekt
 Sveučilište Bauhaus, sveučilište u Weimaru
 Phil Bauhaus, njemački biciklist